El término petrel azulado puede referirse a:
Halobaena caerulea
Pterodroma hasitata